O Ironman Havaí ou World Championship é um evento anual de  triatlo que ocorre anualmente no Havaí desde 1978, com um evento adicional em 1982. O evento é propriedade e organizado pela World Triathlon Corporation. Ele culmina após uma série de qualificações ao redor do mundo pelas provas de Ironman Triathlon.

Medalhistas

Masculino

Títulos 
20: 
10: 
7: 
3:

Feminino

Títulos 
10: 
10: 
5:     
4: 
2: 
1: 

†Paula Newby Fraser era uma cidade estadundense nas corridas de 1993, 1994 e 1996 ; Ironman.ch Results

Referências

Ligações Externas
Ironman.com
World Triathlon Corporation
Ironman Hawaii ALL-TIME Rankings Men Masters
Ironman Hawaii ALL-TIME Rankings Women Masters

Competições de triatlo
Competições desportivas dos Estados Unidos
Desporto do Havaí